Seznam divizij z zaporedno številko 62.

Seznam 
 Pehotne
 62. pehotna divizija »Marmarcia«
 62. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

 Konjeniške
 62. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi